Nijaz Almazovič Bilalov (* 5. září 1994 Naberežnyje Čelny) je ruský zápasník – judista tatarské národnosti.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začínal v rodném Naberežnyje Čelny. Připravuje se v policejním tréninkovém centru v Dinamo SK pod vedením Konstantina Tolmačeva. V ruské mužské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2015 v polotěžké váze do 100 kg.

Vítězství na mezinárodních turnajích 
 2017 – 1x světový pohár (Abú Zabí)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Nijaze Bilalova na judoinside.com
 Výsledky a novinky Nijaze Bilalova na judobase.org

Ruští judisté
Tatarští judisté
Narození v roce 1994
Žijící lidé
Muži
Narození 5. září